Agua Negra är en ort i Mexiko.   Den ligger i kommunen Tejupilco och delstaten Mexiko, i den södra delen av landet,  km väster om huvudstaden Mexico City. Agua Negra ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Agua Negra är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Agua Negra. Runt Agua Negra är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Otzoloapan,  km nordväst om Agua Negra. I omgivningarna runt Agua Negra växer huvudsakligen savannskog.

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Tejupilco